Ольховський, Ольховська — українське прізвище. Походження від польсько-українських шляхетних родів, власників відповідного помістя. В деяких випадках надавалося священикам, які випускалися з семінарії та не мали прізвища.

Представники 
 Ольховський Андрій Васильович — композитор.
 Ольховський Андрій Олексійович (1977-2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ольховський Борис Іванович — український юрист, заслужений юрист України (1996).
 Ольховський Владислав Сергійович — фізик і антиеволюціоніст.
 Ольховський Віктор Іванович — український міліціонер, начальник УМВС України в Запорізькій області (з 1 березня 2014).
 Ольховський Георгій Сергійович (1989—2018) — український офіцер, командир роти 15 ОГПБ, учасник російсько-української війни.
 Ольховський Іван Андрійович — журналіст.

Інше 
 Ольховський — хутір у Куйбишевському районі Ростовської області Росії.

Див. також 
 Ольхівський

Примітки